Неджешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Котмяна.
 Неджешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Скерішоара.